Mega Man Battle Network puede referirse a:

 Mega Man Battle Network (saga), una saga de Mega Man separada de la trama principal.
 Mega Man Battle Network (videojuego), el primer juego de la saga.
 MegaMan.EXE, el protagonista de la saga.
 MegaMan NT Warrior, una serie de televisión basada en la saga de videojuegos Mega Man Battle Network.